Марат Сафін був чинним чемпіоном, але того року не брав участі.

Хуан Карлос Ферреро виграв титул, перемігши у фіналі Карлоса Мойю з рахунком 4–6, 7–5, 6–3, 3–6, 7–5.

Сіяні гравці 
Сіяного чемпіона виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісистів виходять без боротьби в друге коло.

 n/a
  Магнус Норман (2-ге коло)
  Хуан Карлос Ферреро (переможець)
  Алекс Корретха (чвертьфінал)
  Арно Клеман (3-тє коло)
  Домінік Грбатий (2-ге коло)
  Томас Енквіст (півфінал)
  Себастьян Грожан (2-ге коло)
  Франко Скілларі (1-ше коло)
  Седрік Пйолін (1-ше коло)
  Карлос Мойя (фінал)
  Гастон Гаудіо (1-ше коло)
  Володимир Волчков (1-ше коло)
  Ніколя Ескюде (2-ге коло)
  Франсіско Клавет (1-ше коло)
  Альберт Коста (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 2001 Open SEAT Godó Draw 

2001 Torneo Godó
Одиночний розряд